Siréna je pojem používaný ve více významech.

Siréna (mytologie) – mytický tvor lákající do záhuby námořníky svým zpěvem
Siréna (technika) – stroj, vydávající kvílivý zvuk, používaný pro varování před nebezpečím
Sirenia (hudební skupina) – norská metalová skupina
Siréna nebo ochechule je označení mořského savce, patřícího do řádu Sirény

v kultuře
Siréna (sbírka) – básnická sbírka Viléma Závady z roku 1932
Siréna (román) – román spisovatelky Marie Majerové z roku 1935
Siréna (film) – český film z roku 1947 režiséra Karla Steklého

Siréna od Mississippi – francouzsko-italský film z roku 1969

Externí odkazy